T33, T 33 oder T-33 steht für:
 Lockheed T-33, ein Düsen-Schulflugzeug
 einen russischen Panzer, siehe T-37 (Panzer)
 Alfa Romeo Tipo 33
 Bestune T33
 Praga Tančík vz.33, tschechoslowakisches gepanzertes Fahrzeug
 Preußische T 33, eine Lokomotive
 Flottentorpedoboot T 33, später Primerniy der sowjetischen Marine
 T33 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

T33